Wilhelm Brockhaus ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Brockhaus (Schriftsteller) (1819–1888), deutscher Schriftsteller, Komponist und Prediger
 Wilhelm Brockhaus (Biologe) (1907–1983), deutscher Biologe und Geograph 
 Wilhelm Brockhaus (Anglist) (1923–1998), deutscher Anglist, Hochschullehrer und Schriftsteller